Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro rozgrywane były w dniach 14-21 sierpnia w hali Olympic Training Center. Mężczyźni rywalizowali w stylu klasycznym i wolnym, natomiast kobiety tylko w stylu wolnym.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Awans uzyska sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek z mistrzostw świata w każdej kategorii wagowej
 Po dwa miejsca przypadają na najlepszych zawodników i zawodniczki z kwalifikacji (Afryka i Oceania, Azja, Europa, obie Ameryki)
 Rozegrane zostaną również dwa turnieje kwalifikacyjne. Z pierwszego awans uzyska troje zawodników i zawodniczek, a z drugiego dwoje

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Styl wolny na stronie igrzysk olimpijskich
 Styl klasyczny na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
2016 w zapasach
Zapasy w Brazylii